Мак може да се отнася за:

 Мак – растение от семейство Макови,
 Мак (село) – село в община Ардино, област Кърджали,
  Mac – популярно съкращение на компютъра Apple Macintosh.

 „Мак“ може да е и представка в ирландските и шотландските имена, със значение „син на“.